

Persone 
Jamal Basha – militare e politico turco
Lulzim Basha – politico albanese
 Migjen Basha – calciatore svizzero naturalizzato albanese
 Vullnet Basha – calciatore svizzero naturalizzato albanese
Ahmed El Basha – calciatore sudanese

Altro 
Basha – variante di Pascià